Общевойсковая орденов Ленина и Октябрьской Революции, Краснознамённая, орденов Суворова и Жукова академия Вооружённых Сил Российской Федерации — государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования с августа 1998 года.

С декабря 2008 года — Военный учебно-научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая орденов Ленина и Октябрьской Революции, Краснознамённая, ордена Суворова академия Вооружённых Сил РФ». Сокр. — ВУНЦ СВ «ОВА ВС РФ».

По состоянию на 2021 год — федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение высшего образования «Военный учебно-научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая ордена Жукова академия Вооружённых Сил Российской Федерации». Сокр. — Общевойсковая академия Вооружённых Сил Российской Федерации; ВУНЦ СВ «ОВА ВС Российской Федерации»; ОВА ВС Российской Федерации.

На официальном интернет-сайте названа как Военный учебно-научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая ордена Жукова академия Вооружённых Сил Российской Федерации».

История 
Предшественниками Академии были Военная академия имени М. В. Фрунзе, Военная академия бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского и Высшие офицерские курсы «Выстрел» имени Маршала Советского Союза Б. М. Шапошникова. На их базе была создана Общевойсковая академия Вооружённых Сил Российской Федерации.

С 2006 года на основании распоряжения Правительства РФ № 473-р в состав Общевойсковой академии в качестве структурного подразделения был включён Военный институт (инженерных войск) в ходе реорганизации Военно-инженерной академии имени В. В. Куйбышева.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2008 г. № 1951-р на базе Общевойсковой академии был создан «Военный учебно-научный центр Сухопутных войск „Общевойсковая академия Вооружённых Сил Российской Федерации“». Реорганизация была проведена путём присоединения к Академии государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования:
 «Дальневосточное высшее военное командное училище (военный институт) имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского» (Благовещенск),
 «Казанское высшее военное командное училище (военный институт)»,
 «Московское высшее военное командное училище (военный институт)»,
 «Новосибирское высшее военное командное училище (военный институт)»,
 «Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище (военный институт)»,
 «Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова»,
 «Омский танковый инженерный институт»,
 «Челябинское высшее военное автомобильное командно-инженерное училище (военный институт) имени Главного маршала бронетанковых войск П. А. Ротмистрова»,
 «Пензенский артиллерийский инженерный институт имени Главного маршала артиллерии Н. Н. Воронова»,
 «Тульский артиллерийский инженерный институт»
 «Военный институт повышения квалификации специалистов мобилизационных органов Вооружённых Сил РФ» (Саратов).

5 июня 2007 года в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 1422 «О боевом знамени воинской части» Общевойсковой орденов Ленина и Октябрьской Революции, Краснознамённой, ордена Суворова академии Вооружённых Сил Российской Федерации вручено боевое знамя. Академия подчинена Главнокомандующему Сухопутными войсками.

В настоящее время Общевойсковая академия Вооружённых Сил Российской Федерации имеет один филиал:

 Военный учебно-научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооружённых Сил Российской Федерации» (филиал г. Новосибирск).

Деятельность 
Военный учебно-научный центр осуществляет:
 подготовку и переподготовку для Вооружённых Сил офицеров-командиров и военных инженеров с высшим профессиональным образованием, научно-педагогических и научных кадров высшей квалификации;
 профессиональную переподготовку и повышение квалификации офицеров командного и инженерного профилей, в том числе, научно-педагогического состава военных академий, университетов и институтов;
 проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, направленных на решение проблем укрепления обороноспособности страны и совершенствования профессионального образования военнослужащих.

Организационно ВУНЦ СВ состоит из командования с аппаратом управления, военного института (инженерных войск), 1 филиала, факультетов, кафедр, научно-исследовательских групп и лабораторий, академических курсов, докторантуры, адъюнктуры, подразделений и служб обеспечения учебного процесса.

На всех факультетах очного обучения в течение 2 лет готовятся офицеры-управленцы для замещения должностей в бригадном звене.

На академических курсах ежегодно проходят переподготовку и повышение квалификации офицеры командно-штабной специальности, офицеры оперативных отделов и отделов боевой подготовки объединений, войсковые инженеры-танкисты, начальники училищ и кафедр, преподаватели военных училищ и военных кафедр гражданских вузов, военные представители на заводах оборонной промышленности и руководители научных подразделений учреждений Министерства обороны и другие специалисты.

На специальных факультетах обучаются офицеры и курсанты иностранных армий. Срок их обучения такой же, как и у российских слушателей и курсантов, но предварительно в течение года некоторые из них на подготовительном курсе изучают русский язык. Обучение иностранных военнослужащих осуществляется на русском языке практически по тем же планам и программам, что и российских военнослужащих с ограничениями в соответствии с заключёнными договорами. За весь период существования в академии подготовлено более 22 тысяч специалистов родом из 62 государств мира. На 2017 год в академии обучалось 300 иностранцев из 31 государства.

В докторантуре и адъюнктуре ведётся подготовка научно-педагогических и научных кадров. В течение 3 лет адъюнкты и докторанты проводят исследования в выбранной области, разрабатывают и защищают диссертации на соискание учёной степени.

Ежегодно в академии выпускается около 400 офицеров.

Начальники 
 генерал-полковник Золотов Леонид Сергеевич (август 1998 — сентябрь 2002);
 генерал-полковник Попов Владимир Иванович (сентябрь 2002 — декабрь 2009);
 генерал-майор Ким Алексей Ростиславович (декабрь 2009 — январь 2010);
 генерал-лейтенант Поляков Виктор Тимофеевич (январь 2010 — июль 2014);
 генерал-лейтенант Макаревич Олег Леонтьевич (июль 2014 — сентябрь 2017);
 генерал-лейтенант Лапин Александр Павлович (сентябрь — ноябрь 2017).
 генерал-лейтенант Юдин Сергей Сергеевич (, ноябрь 2017 — апрель 2018).
 генерал-лейтенант Авдеев Алексей Юрьевич (апрель 2018 — 2019).
 генерал-лейтенант Романчук Александр Владимирович  (с 2019 — )

Известные выпускники 
См. Категория: Выпускники Общевойсковой академии Вооружённых Сил РФ

См. также 
 Военная академия имени М. В. Фрунзе
 «Выстрел» (курсы комсостава)

Примечания

Литература 
 Рунов В. А. Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации. — М.: Ист-факт, 2008. — 359 с. ISBN 5-901534-12-3

Ссылки 
 Официальный сайт
 Военный учебно-научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации»

Появились в России в 1998 году
Военные высшие учебные заведения Москвы
Военные академии России
Военные высшие учебные заведения России
Общевойсковая академия Вооружённых Сил Российской Федерации
Сухопутные войска Российской Федерации